Bandolera es una telenovela española producida por Diagonal TV para Antena 3 y ambientada en la Andalucía de finales del siglo XIX. Fue estrenada el lunes 10 de enero de 2011 en prime time (22:00 h) y desde el martes 11 de enero pasó a ocupar de forma diaria la franja de sobremesa (16:00 h) hasta el 11 de enero de 2013, día en que finalizaron sus emisiones. La 1.ª temporada contó con 168 capítulos y la 2.ª temporada con 342.

Datos 
La serie es una ficción histórica ambientada en una localidad imaginaria llamada Arazana, que se emplazaba ideal e indeterminadamente en la sierra andaluza de finales del siglo XIX. El rodaje se realizaba en un plató en el madrileño y turístico municipio de Navalcarnero. Mezclando el melodrama romántico propio de las telenovelas con las aventuras de las historias de bandoleros, la serie estaba protagonizada en un principio por la pareja formada por Marta Hazas y Carles Francino. Tras el abandono de este último, el personaje de Sara Reeves continuó siendo el eje vertebrador de las tramas, centradas principalmente en el grupo de bandoleros y en las historias personales de los diversos habitantes de Arazana: la Guardia Civil, las chicas de la posada y las familias Montoro, Pérez, Flores y Garmendia, entre otros. El plantel de secundarios se iba renovando cada cierto tiempo, pero a diferencia de otros seriales diarios se mantuvo gran parte del elenco protagónico hasta el final.

En agosto de 2012 varios portales de internet dieron a conocer la noticia de que Antena 3 iba a dar fin a Bandolera a principios de enero de 2013. Esto se debió a que la cadena compró la serie Amar en tiempos revueltos de la La 1, ya que la productora Diagonal TV rompió el contrato con ésta, por lo que Antena 3 decidió no renovar la serie porque no había espacio suficiente para tres novelas en la misma cadena. Así, la serie finalizó sus emisiones el 11 de enero de 2013 para dar paso a Amar es para siempre, continuación de Amar en tiempos revueltos. El creador de Bandolera, Tirso Calero, afirmó que la serie había terminado en el momento justo pues la historia de Sara Reeves ya no se podía alargar más.

Sinopsis inicial 
Sara Reeves es una estudiante de Literatura Hispánica de Oxford. Entusiasta del Mito de “Carmen” y de todo lo que tenga que ver con Andalucía, pasó sus primeros años en Río Tinto (Huelva) ya que un tío suyo, acaudalado empresario, tenía intereses en esas minas. Criados, posesiones, lujo y un pretendiente de su mismo estatus que le aguarda para el matrimonio… En eso consiste el mundo que rodea a Sara. Un mundo tan rico en objetos como vacío en emociones. Ella sueña con escribir, con vivir aventuras, con conocer cigarreras, con oler a azahar paseando por las calles del Sur… Por eso, comete una locura, digna de una de sus admiradas heroínas literarias. Sin decir nada a su familia, Sara huye a Andalucía en busca de emociones fuertes… 

Pero sus primeros días en esa tierra son desalentadores. No ha visto ni un solo bandolero y, encima, pierde sus documentos y pertenencias por culpa de un robo en la taberna de un pequeño pueblo perdido en la sierra, llamado Arazana. Desde que opera la Guardia Civil, los bandoleros no son ni una sombra de lo que fueron. Sara, que había oído vibrantes historias sobre El Tempranillo, se siente algo desilusionada. ¿Dónde están esos apuestos y aguerridos salteadores? Pero el embrujo andaluz la va atrapando y empieza a estar a gusto en Arazana. Entabla relación con los vecinos, como la maestra, el tabernero, el herrero, el periodista… hasta que recibe la visita de su tío, Richard Thomas. Quiere que la joven regrese a Inglaterra. Cuando parece que Sara comprende que debe volver a casa, es secuestrada junto a su tío por los bandidos de Carranza, un viejo bandolero que nota que los tiempos cambian a demasiada velocidad para él. Un bandido de los de antes. Miguel, el nuevo teniente de la Guardia Civil del pueblo, tiene orden de liberar a Sara y así lo hace. Carranza logra huir con los suyos pero Richard Thomas es asesinado. Nadie sabe quién lo mató. Sara decide quedarse unos días más en el pueblo para esclarecer ese crimen. Miguel promete ayudarla, mientras crece entre ambos una irrefrenable atracción. Paradojas del destino. Sara venía buscando apuestos bandoleros y termina enamorándose de un teniente que está obsesionado con dar caza a esos bandidos. 

En el pueblo también conoceremos la historia de los Montoro, dueños de las tierras. Para ellos, trabaja la humilde familia Pérez. Sara entrará en contacto con la vida de ese cortijo. Un lugar lleno de engaños, ambiciones, rivalidades y secretos familiares. Don Germán Montoro está al frente de ese cortijo. Es un cacique con fondo noble que poco tiene que ver con su despótico hijo llamado Álvaro. Y un miembro de la humilde familia Pérez, el joven Roberto, se enamorará de la inglesa, planteando a Sara un terrible dilema. Cree amar al teniente pero siente una pasión desmedida por el racial jornalero. También seremos testigos del día a día en un pueblo andaluz de finales del Siglo XIX. La taberna, el lavadero, la plaza… son algunos de los lugares emblemáticos por los que transcurrirán los habitantes del pueblo, con sus pequeñas y grandes historias. Cada cual con sus problemas, sus anhelos, sus maneras de sobrevivir en una época convulsa, llena de cambios. 

La historia principal de Bandolera recae en Sara y en Miguel. Porque entre ellos nacerá el amor. Un amor peligroso, ya que Sara acabará convertida en una bandolera, al lado de Carranza, para ayudar a los más desfavorecidos. A modo de “Robin Hood”, Sara luchará para frenar los abusos de los caciques, muchos de ellos amparados por la Guardia Civil en una operación que nació para desacreditar a los trabajadores llamada “La Mano Negra”. Pero Sara, para todos los vecinos del pueblo (incluido Miguel), seguirá siendo la joven extranjera que ejerce de periodista local, ya que nadie sospecha que ella es, realmente, la bandolera que se ha puesto del lado de los oprimidos campesinos. Nadie conoce la identidad de ese nuevo líder de los bandoleros. Y a nadie se le pasa por la cabeza que, además, ese personaje sea una mujer… Y, por supuesto, Miguel desconoce que anda tras la caza de un bandido que es, realmente, la mujer de la que se ha enamorado perdidamente.

Contexto histórico 
La serie bebe de los acontecimientos ocurridos en la Andalucía de la segunda mitad del Siglo XIX: los bandoleros, la Guardia Civil, el caciquismo, los inicios del socialismo y la fuerza de los ideales anarquistas entre los oprimidos jornaleros, el papel de la prensa (por aquellos años había en España periódicos muy vendidos como La Vanguardia o El Rondeño)... Se intenta ofrecer un retrato del día a día de 1881-1882.

Reparto

1ª Temporada

Reparto principal 
 Marta Hazas - Sara Reeves / Sara Hermida Montoya 
 Carles Francino - Teniente Miguel Romero
 Isak Ferriz - Roberto Pérez Saura / Roberto Montoro Saura 
 Sara Rivero - Eugenia Montoro 
 Iván Hermés - Álvaro Montoro 
 Laura Ramos - Martina Castro † 
 Manuel Bandera - Juan Caballero «Marqués de Benamazahara» 
 Juan Gea - Antonio Carranza Osorio «El Lobo de Sierra Morena» † (1 - 122)
 Marcial Álvarez - Marcial Buendía «El Galeno» 
 Alfonso Begara - Gaspar Écija «El Chato» 
 Adrián Salzedo - Juan «Juanito» Pérez Saura 
 Aníbal Soto - Tomás Pérez † (1 - 117)
 Juanjo Cucalón - José «Pepe» Jiménez 
 Marta Guerras - Julieta Jiménez 
 Tomás del Estal - Guardia Tomás Morales 
 Eugenio Barona - Capitán Jesús Olmedo Acosta 
 Joaquín Hinojosa - Padre Damián 
 Ruth Gabriel - Flor Sánchez

Con la colaboración especial de 
 Pastora Vega - Carmen Saura 
 Manuel Galiana - Cosme Saura 
 Pep Munné - Germán Montoro

2ª Temporada

Reparto principal 
 Marta Hazas - Sara Reeves / Sara Hermida Montoya 
 Oriol Tarrasón - Fernando del Caz Velasco † (Episodio 1 - Episodio 84)
 Sara Rivero - Eugenia Montoro † (Episodio 1 - Episodio 23)
 Iván Hermés - Álvaro Montoro (Episodio 1 - Episodio 147)
 Ana Turpin - María / Teresa Montoro † (Episodio 32 - Episodio 143)
 Isak Ferriz - Roberto Montoro Saura (Episodio 1 - Episodio 84)
 Jorge Suquet - Aníbal Ruíz † (Episodio 90 - Episodio 135)
 Marcial Álvarez - Marcial Buendía "El Galeno" (Episodio 1 - Episodio 207)
 Lola Marceli - Adela Oria (Episodio 17 - Episodio 210)
 Javier Rey - Raúl Delgado (Episodio 409 - Episodio 510)
 Jesús Noguero - Lorenzo Bocanegra † (Episodio 450 - Episodio 510)
 Manuel Bandera - Juan Caballero "Marqués de Benamazahara"
 Fernando Vaquero - Rafael "Rafalín" "El Cuervo Negro de Sierra Morena" 
 Alfonso Begara - Gaspar Écija "El Chato"
 Belén Cuesta - Elisa de Vega (Episodio 329 - Episodio 443)
 Ariana Martínez - Jimena García † (Episodio 260 - Episodio 424)
 Tomás del Estal - Teniente de la Guardia Civil Tomás Morales
 Álex Martínez - Jairo Flores Oria 
 Sergio Otegui - Alberto Ferrer † (Episodio 391 - Episodio 466)
 Carlos García - Capitán Emilio Roca † (Episodio 328 - Episodio 385)
 Elio González - Pablo Garmendia (Episodio 329 - Episodio 506)
 María Cotiello - Sofía Serrano (Episodio 402 - Episodio 510)
 José Sospedra - Julio Serrano (Episodio 467 - Episodio 506)
 Jorge Monje - Héctor Ibáñez (Episodio 385 - Episodio 504)
 Roser Tapias - Beatriz Ibáñez (Episodio 389 - Episodio 464)
 Joaquín Hinojosa - Padre Damián 
 Yolanda Arestegui - Doña Carlota † (Episodio 483 - Episodio 510)
 Eloína Marcos - Pilar Candela (Episodio 262 - Episodio 510)
 Miguel Diosdado - Antonio Lucero de Linares (Episodio 386 - Episodio 510)
 Juanjo Cucalón - José "Pepe" Jiménez (Episodio 1 - Episodio 199)
 Marta Guerras - Julieta Jiménez (Episodio 1 - Episodio 55)
 Joaquín Notario - Tobías Moreno † (Episodio 3 - Episodio 76)
 Laia Costa - Inés Flores Oria (Episodio 1 - Episodio 123) 
 Robert González - Mario Suárez (Episodio 1 - Episodio 123)
 Xenia Tostado - Lupe (Episodio 1 - Episodio 171)
 Cristina Urgel - Eva Hernández (Episodio 320 - Episodio 383)
 Eugenio Barona - Capitán Jesús Olmedo Acosta † (Episodio 1 - Episodio 396) 
 Ruth Gabriel - Flor Sánchez † (Episodio 1 - Episodio 42)
 Teresa Hurtado de Ory - Clara Campos (Episodio 327 - Episodio 510)
 Guillermo Barrientos - Andrés Soriano (Episodio 459 - Episodio 510)
 Alicia Sanz - María Ortega (Episodio 472 - Episodio 510)
 Tamar Novas - Alejandro de la Serna (Episodio 257 - Episodio 465)
 Nico Romero - Jesús Ridruejo † (Episodio 384 - Episodio 442)
 Joaquín Kremel - Alfonso Figueroa (Episodio 476 - Episodio 510)

Con la colaboración especial de 
 Carles Francino - Miguel Romero † (Episodio 1 - Episodio 11)
 Manuel Galiana - Cosme Saura † (Episodio 1 - Episodio 17)
 Lola Casamayor - Leonor Velasco † (Episodio 17 - Episodio 153)
 Jesús Ruyman - Eusebio Garmendia † (Episodio 326 - Episodio 458)

Reparto recurrente y episódico 
 Kris Valdivia - Ramona
 Alfonso Martínez Poza - Satur
 Eva López - Chelo †
 Sandra Lena - Rocío
 Alberto Martínez - Agente Martínez †
 Carmen Caballero - Rosa Murillo "La Maña" †
 Nicolás Montoya - Pajarete †
 Olalla Hernández - Berta †
 Adriana Ortiz - Gloria
 Miguel Hermoso Arnao - Conrado Mendoza †
 Chicky Álvarez - Doctor Fausto
 Ainhoa Azcano - Pepita
 Kristina Chaparro - Benigna
 Cecilia Soraguren - Asunción Sarmiento
 César Cadaval - Francisco
 Carolina Clemente - Margarita
 Julio Gavilanes - Augusto Pereira
 Pedro Martín - Padre Gregorio
 Rubén Cortada - Jorge Infante †
 Juan Calot - Baudilio Pereira †
 Alberto Mateo - Navarro †
 Marta Calvó - Tía Aurora †
 Santiago Meléndez - Abel Hermida †
 Raúl Tejón - Antonio Villa †
 Ana Escribano - Emilia Ribadesella †
 Óscar Rabadán - Fermín López
 Casilda Cebrián - Ana María
 Jorge Muriel - Leopoldo Alas «Clarín»
 José Luis Alcobendas - El Navajas †
 Eric Francés - Juan Luis Cantero
 Mariano Llorente - Emiliano Roncero
 Gonzalo Cunill - Melgar †
 Ivana Miño - Lola Jiménez
 Jaime Martín - Tadeo †
 Marisol Membrillo - Elvira Martos †
 Martín Aslan - El Chino †
 Luis Rallo - Santurce
 Ángel Burgos - Manuel
 Juan Meseguer - Ernesto Peralta †
 Estíbaliz Gabilondo - Juana Montesinos †
 Óscar Higares - Gallito Higares
 Alejandro Cano - Luis
 Borja Navas - Paquillo †
 Frank Feys - Richard Thomas Reeves †
 Eduardo Velasco - José Mistral
 Félix Casales - Coronel Estrella
 Lorena Berdún - Amparo
 Marian Arahuetes - Sor Beatriz
 Guadalupe Lancho - La Paca

Cabeceras

1ª Temporada 
 Cabecera 1 - Reparto Original de la Serie
 Cabecera 2 - Salida de Aníbal Soto y Juan Gea

2ª Temporada 
 Cabecera 1 - Entrada de Oriol Torrasón, Joaquín Notario, Lola Marceli, Laia Costa, Álex Martínez, Robert González y Xenia Tostado. Salida de Laura Ramos (actriz), Pep Munné, Pastora Vega y Adrián Salzedo.
 Cabecera 2 - Entrada de Ana Turpin y Lola Casamayor. Salida de Sara Rivero, Marta Guerras, Ruth Gabriel, Carles Francino y Manuel Galiana.
 Cabecera 3 - Entrada de Álvaro Morte, Jorge Suquet, Tamar Novas, Ariana Martínez y Eloína Marcos. Salida de Oriol Torrasón, Isak Férriz, Joaquín Notario, Laia Costa y Robert González .
 Cabecera 4 - Entrada de Fernando Vaquero, Carlos García, Elio González, Belén Cuesta, Cristina Urgel, Teresa Hurtado de Ory y Jesús Ruyman. Salida de Iván Hermes, Xenia Tostado, Jorge Suquet, Álvaro Morte y Lola Casamayor.
 Cabecera 5 - Entrada de Javier Rey, Sergio Otegui, Jorge Monje, Roser Tapias, Miguel Diosdado, María Cotiello, Nico Romero y Guillermo Barrientos. Salida de Marcial Álvarez, Juanjo Cucalón, Eugenio Barona, Ariana Martínez, Carlos García y Cristina Urgel.
 Cabecera 6 - Entrada de Jesús Noguero. Salida de Belén Cuesta y Nico Romero
 Cabecera 7 - Entrada de José Sorpreda, Yolanda Arestegui, Alicia Sanz y Joaquín Kremel. Reincorporación de Álvaro Morte. Salida de Jesús Ruyman, Tamar Novas, Roser Tapias y Sergio Otegui.

Episodios y audiencias 
Bandolera fue renovando su contrato cada tres meses durante dos años gracias a mantener unos datos considerados "aceptables" para el horario de sobremesa de Antena 3, cuya audiencia consiguió levantar en 3,1 puntos y 436.000 telespectadores con respecto a los programas que le precedieron. A partir de verano de 2012 el serial experimentó un progresivo aumento de su audiencia hasta marcar su dato más alto en su capítulo final (15,3% de cuota de pantalla y 1.997.000 espectadores).

Premios y nominaciones 
Premios TP de Oro

Premios de la Unión de Actores

XIV Semana de Cine Fantástico de la Costa del Sol

Referencias

Enlaces externos 

Diagonal TV
Series de televisión de España iniciadas en 2011
Telenovelas de España
Series de televisión situadas en Andalucía
Series de televisión ambientadas en el siglo XIX
Series de televisión de ficción histórica de España
Series de televisión con personajes LGBT
Series de televisión de acción de España